Reaktionsfähigkeit steht für:
 Koordinative Fähigkeiten (Motorik)
 Reaktivität (Chemie)